

Antiquité
Les Tectosages sont un peuple celte de l'Antiquité que l'on retrouve :
en Gaule : voir Volques Tectosages,
en Galatie : voir Tectosages, un peuple celte des Galates,
en Germanie, où ils se fixèrent sous la conduite de Sigovèse.